

Codici 
 A82 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A82 – autostrada francese Nantes – Brest